Хеленсбург — может означать:

 Хеленсбург (Австралия) — город в Австралии.
 Хеленсборо (Шотландия) — город в Шотландии.